2 miejscowości w Polsce: 
 Wierzchucice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Sicienko 
 Wierzchucice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Ińsko